Марио Моничели () е италиански филмов режисьор.

Биография 

Моничели е роден в Виареджо, Тоскана.

Творчество 
Филмографията му включва 68 заглавия като режисьор и 106 като сценарист. В контекстa на неореализма Моничели, заедно със Стено и актьора Тото, за четири години (от 1949) създават 8 тъжно-ексцентрични комедии, а най-прекрасната е „Полицаи и крадци“ (1951). От 1953 снима самостоятелно, а сред най-известните и награждавани филми на този дивен „хулиган“ са още новаторската абсурдна пикареска „Армията Бранкалеоне“ (1965) и продължението ѝ „Бранкалеоне на кръстоносен поход“ (1970), чудната гротеска „Приятели мои“ (1975), трагикомичният фарс „Един дребен, дребен буржоа“ (1977), костюмната антивоенна трагикомедия „Пустинни рози“ (2006).

Филмография

Режисьор

Източници

Външни препратки 
  
  

Италиански режисьори
Италиански сценаристи
Носители на Сребърна мечка за най-добър режисьор
Пизански университет
Атеисти
Родени във Виареджо
Починали в Рим
Самоубийци